ICCT steht für:
 International Catamaran Challenge Trophy, auch Little Americas Cup
 International Centre for Counter-Terrorism, internationale Organisation in Den Haag
 International Conference of Chemical Thermodynamics, internationale Fachtagung, die den Rossini Lectureship Award verleiht
 International Conference on Communication Technology, internationale Konferenz des Institute of Electrical and Electronics Engineers
 International Council on Clean Transportation, unabhängige Non-Profit-Organization, die technische und wissenschaftliche Analysen für Umweltbehörden erstellt
 Institute For Cross-Cultural Training, Institut am Wheaton College (Illinois)

ICCT